(qui signifie « tyran de Zhucheng ») est un genre éteint de dinosaures théropodes carnivores du Crétacé supérieur. C'était un Tyrannosaurinae qui a vécu dans la région de l'actuelle ville de Zhucheng, dans la province du Shandong en Chine. Le genre est représenté par une seule espèce : .

Découvertes 
Zhuchengtyrannus est connu uniquement par l'holotype , un maxillaire droit presque complet et un dentaire gauche associé (mâchoire inférieure comprenant les dents). Ces reste fossiles, désormais conservés au musée des dinosaures de Zhucheng, ont été découverts dans des couches géologiques du groupe de Wangshi, datant du Campanien et âgées d'au moins  d'années, dans la carrière de Zangjiazhuang dans la ville de Zhucheng. Un second dentaire de Tyrannosauridae () et un maxillaire () ont également été collectées dans cette même carrière. Même si ces ossements ne sont pas associés les uns aux autres, ces deux spécimens sont différents des autres Tyrannosauridae, y compris Zhuchengtyrannus, ce qui implique l'existence d'au moins d'une autre espèce de Tyrannosauridae dans ce site paléontologique. Celui-ci a livré également des restes fossiles de Sinoceratops, de Zhuchengtitan, d'Hadrosauridae (probablement Shantungosaurus) et d'ankylosaures. Ce lieu, qui contient l'une des plus fortes quantités d'os de dinosaures au monde, était une plaine inondable au Crétacé.

Description 
Zhuchengtyrannus est l'un des plus grands théropodes carnivores connus, mesurant environ  de long,  de haut et pesant aux alentours de . Son dentaire est seulement un peu plus petit que la plus grande mâchoire connue de Tyrannosaurus rex.

Classification et dénomination 
Le nom Zhuchengtyrannus est apparu dans un article en ligne de David W.E. Hone, Kebai Wang, Corwin Sullivan, Xijin Zhao, Shuqing Chen, Dunjin Li, Shuan Ji, Qiang Ji et Xing Xu paru en , avec comme épithète spécifique magnus. 

Il est possible que plusieurs dents isolées issues de la même carrière, attribuées préalablement à Tyrannosaurus zhuchengensis, appartiennent à une espèce apparentée. Les dents de  se caractérisent par des stries qui courent à travers toute la base de la couronne dentaire, une caractéristique qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce de Tyrannosaurinae. Toutes les dents connues de Zhuchengtyrannus sont trop mal conservées pour pouvoir être comparées à celles de  mais de nouvelles découvertes permettraient d'éclaircir leur relation.

Phylogénie 
Une analyse phylogénétique publiée par Loewen et ses collègues en 2013, lors de la description du Tyrannosaurinae Lythronax, indique que Zhuchengtyrannus est le taxon frère de Tarbosaurus. Cette étude suggère également que Zhuchengtyrannus et d'autres tyrannosaures asiatiques actuellement connus faisaient partie d'une radiation évolutive descendant de la même souche d'Amérique du Nord qui a donné plus tard naissance à Tyrannosaurus, classé comme leur plus proche parent connu. Le cladogramme suivant est issu de cette étude.

À la suite de la description d'un nouveau genre de Tyrannosaurinae en 2014, Nanuqsaurus, découvert en Alaska, et à une grande synthèse phylogénétique de l'ensemble des Tyrannosauroidea connus, par Stephen Brusatte et Thomas Carr en 2016, la position de Zhuchengtyrannus a un peu évolué au sein des Tyrannosaurinae. Il y est placé dans une position un peu plus basale, en amont du clade formé par le groupe frère Tarbosaurus - Tyrannosaurus, comme indiqué sur leur cladogramme ci-dessous :

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures

Références taxonomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Tyrannosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2011